Jaru kan syfta på följande :

Geografi 

 Jaru, ett australiskt språk

Brasilien 

 Jaru (ort), Rondônia, 
 Jaru (kommun), Rondônia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar